

Lieux 
 Bouville, commune française d'Eure-et-Loir
 Bouville, commune française de la Seine-Maritime
 Bouville, commune française de l'Essonne (berceau de la famille féodale de Bouville et Farcheville qui est éteinte de nos jours)

Personnages et familles 
 Hugues II de Bouville
 Hugues III de Bouville
 Jean IV de Bouville
 Blanche de Bouville
 Charles de Bouville
 Famille de Droin de Bouville, famille subsistante de la noblesse française
 Famille Grossin de Bouville, famille française éteinte

Voir aussi 

 château de Bouville

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France